PTZ peut faire référence à :
 Prêt à taux zéro
 Heure du Pacifique ou  pour  en anglais
 
 Pan Tilt Zoom, les unités PTZ sont utilisées pour la mise au point des caméras de surveillance et de visioconférence sur un objet. Pan est la rotation de la caméra autour de l'axe Z, Tilt est l'inclinaison de la caméra sur l'axe X, et Zoom est le mouvement de la lentille motorisée le long de l'axe Y.
 Pentylènetétrazole, le nom générique d'un médicament vendu sous le nom de Métrazol.